Miejscowości w Nepalu:
 Sitalpati (Sankhuwasabha)
 Sitalpati (Sindhuli)